Mecze 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 wyłoniły cztery pary ćwierćfinałowe. Odbyły się w dniach od 26 do 29 czerwca.

Mecze

Urugwaj – Korea Południowa

Stany Zjednoczone – Ghana

Niemcy – Anglia

Argentyna – Meksyk

Holandia – Słowacja

Brazylia – Chile

Paragwaj – Japonia

Hiszpania – Portugalia

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010